Maurice Durand (architect) (1884-1978), een Franse architect
 Maurice Durand (jazzmusicus) (1893-1961), een jazztrompettist uit New Orleans